Allygus är ett släkte av insekter som beskrevs av Franz Xaver Fieber 1875. Allygus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Allygus